Красная мечеть:

 Красная мечеть — мечеть в Исламабаде.
 Красная мечеть— мечеть в Шветцингене.
 Красная мечеть — мечеть в Томске.
 Красная мечеть — мечеть в Уральске.
Красная Мечеть — прежнее название села Мраково в Кугарчинском районе Башкортостана.